Филимена Марковска е българска обществена деятелка от Македония, съпруга на Венко Марковски.

Биография 
Филимена Марковска е родена през 1920 година в град Велес, тогава в Кралство на сърби, хървати и словенци. През 1936 година семейството ѝ се изселва в България, поради факта, че неин братовчед е убит от сръбските власти заради отстояване на българския си произход. Жени се за Венко Марковски и е майка на писателя Миле Марковски и пианистката Султана Марковска. Тя е баба на Игор Марковски и Вени Марковски. Умира на 26 август 2012 година.

Родословие

Външни препратки 
 Филимена Марковска от Велес, Вардарска Македония - "Блаже Конески – фалшификатор и създател на македонската азбука и език", публикувано във в-к "Македония", год. XXXVIII, бр. 12, София, 25 март 1998 година
 Филимена Марковска от Велес, Вардарска Македония - "Кочо Рацин в моите спомени", публикувано във в. "Дума", бр. 237, София, 2013 година

Бележки 

Родени във Велес
Български общественици от Македония
Починали в София
Български имигранти от Македония в София